La Casa Mulleras és un edifici d'estil neoclàssic obra de l'arquitecte Enric Sagnier situat al Passeig de Gràcia número 37 de Barcelona. El projecte va ser un encàrrec fet el 1898 per Ramon Mulleras i completat el 1906 per a reformar l'antiga Casa Ramon Comas de l'any 1868.

La sobrietat ornamental i el classicisme de la seva composició l'allunyen del ple modernisme dels edificis veïns la casa Lleó Morera, la Casa Batlló i la Casa Amatller, obres respectivament de Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, i que formen part de l'anomenada Mansana de la Discòrdia.

La façana té com a element més destacat la tribuna central, que serveix de balcó del pis superior. El balcó corregut el tercer pis i el fris horitzontal del seu dessota, divideixen la façana en dos trams i en reforcen l'horitzontalitat.

Referències 

Obres d'Enric Sagnier
Edificis d'habitatges de Barcelona
Edificis de l'Eixample de Barcelona
Mansana de la discòrdia
Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona
Edificis neoclàssics de Barcelona
Passeig de Gràcia